Sioux County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sioux County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 77000559
 Sioux County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 90000963
 Former Sioux County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 85002993